Радзейовський, також Радзєйовський ( — польське прізвище.

Відомі носії 
 Августин Міхал Стефан Радзейовський (1645—1705) — римсько-католицький і державний діяч, дипломат Речі Посполитої; єпископ вармінський, кардинал, архієпископ Ґнєзненський і примас Польщі та Литви; підканцлер коронний.
 Єронім Радзейовський (1612—1667) — польський державний діяч, дипломат; маршалок Сейму Речі Посполитої, великорадця краківсько-сандомирський, підканцлер коронний, воєвода інфлянтський.
 Януш Радзєйовський (1925—2002) — польський історик, дослідник новітньої української історії і польсько-українських взаємин. 

Польські прізвища